Prillwitz bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Hohenzieritz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern (ehemals Prillwitz, Kreis Stargard/Mecklenburg)
 den deutschen Namen des polnischen Dorfes Przelewice (Powiat Pyrzycki) in der Woiwodschaft Westpommern (ehemals Prillwitz, Kreis Pyritz/Pommern)

Prillwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste von Prillwitz (Auguste Arend, ab 1825 Auguste von Prillwitz; 1801–1834), zweite Lebensgefährtin des Prinzen August von Preußen (1779–1843) 
 Günter Prillwitz (* 1928), deutscher Stahlwerker und Volkskammerabgeordneter
 Johann Carl Ludwig Prillwitz (* 1758 oder 1759; † 1810), deutscher Schriftgießer
 Siegmund Prillwitz (* 1942), deutscher Linguist

Siehe auch:
 Jagdschloss Prillwitz in der Gemeinde Hohenzieritz